Die Einzigen ist Titel von:
 Die Einzigen (Norbert Niemann), Roman
 Die Einzigen (2017), Film